Der Buick Excelle GT/XT/GX ist ein Pkw der Kompaktklasse der chinesischen Automarke Buick, der seit 2009 in der Volksrepublik China verkauft wird. Die zweite Generation kam dort 2015 in den Handel.

Excelle XT/GT (2009–2015) 

Das Fahrzeug wurde als Schrägheck-Modell Excelle XT 2009 auf der Guangzhou Auto Show der Öffentlichkeit präsentiert. Im Januar 2010 kam sie in China auf den Markt. 2015 wurde der Excelle XT durch die Schrägheck-Variante des Buick Verano abgelöst. Diese basiert auf dem Opel Astra K.

Das Stufenheck-Modell Excelle GT debütierte Ende 2010 und wurde ab Anfang 2011 verkauft.

Excelle GT/GX (seit 2015) 

Seit März 2015 produziert Buick die zweite Generation der Baureihe als Limousine Excelle GT. Das Schrägheck-Modell wurde zugunsten des Buick Verano eingestellt, dafür wurde ab Oktober 2017 die Kombi-Version Excelle GX verkauft. Auf Basis dieser präsentierte Roewe im November 2017 den i5. Der 2019 eingeführte Chevrolet Monza nutzt die Basis der Limousine.

Technische Daten 

Werte in eckigen Klammern [ ] gelten für Modelle mit optionalem Getriebe

Einzelnachweise

Weblinks 

Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
Kombilimousine
Kombi